ОГПУ — абревіатура від , політична спецслужба при РНК СРСР, створена 15 листопада 1923 року на базі ДПУ НКВС РРФСР.
 ОГПУ — абревіатура від Офіс Генерального прокурора України, вищого органу прокуратури України, який організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури та виконує інші функції відповідно до закону. Розпочала роботу 2 січня 2020 року в результаті реформи Генеральної прокуратури України.